

Села:
 Гориця — Хмельницька область, Славутський район
 Гориця — Чернігівська область, Менський район

Села:
 Гориця () — Бургаська область
 Гориця () — Варненська область
 Гориця () — Добрицька область
 Гориця () — Тирговиштська область

Гориця — село, Федерація Боснія і Герцеговина, Західногерцеговинський кантон

Поселення:
 Гориця () — Горенський регіон, община Радовлиця
 Гориця () — Осреднєсловенський регіон, община Моравче
 Гориця () — Помурський регіон, община Пуцонці
 Гориця () — Споднєпосавський регіон, община Кршко
 Гориця () — Регіон Юговзходна Словенія, община Чрномель